płaca brutto – płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń, itp.
 wartość brutto – wartość towaru (usługi) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
 masa brutto – całkowita masa towaru wraz z opakowaniem, zobacz też: tara
 pojemność brutto – miara pojemności statków
 Brutto – białoruska grupa punk-rockowa

Zobacz też 
 netto